Flundergrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Flundergrundet, Kimitoön, Åboland, 
 Flundergrundet, Hangö, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar